Yazıköy (Afşin), een dorp in het Turkse district Afşin
 Yazıköy (Boyabat), een dorp in het Turkse district Boyabat
 Yazıköy (Burdur), een dorp in het Turkse district Burdur
 Yazıköy (Çaycuma), een dorp in het Turkse district Çaycuma
 Yazıköy (Darende), een dorp in het Turkse district Darende
 Yazıköy (Datça), een dorp in het Turkse district Datça
 Yazıköy (Ilgaz), een dorp in het Turkse district Ilgaz
 Yazıköy (Kocaköy), een dorp in het Turkse district Kocaköy
 Yazıköy (Refahiye), een dorp in het Turkse district Refahiye
 Yazıköy (Safranbolu), een dorp in het Turkse district Safranbolu
 Yazıköy (Silopi), een dorp in het Turkse district Silopi
 Yazıköy (Yenice), een dorp in het Turkse district Yenice